

Prénom 

 Takaoka Muneyasu (1255-1326) est un shugodai de la province d'Oki durant l'époque de Kamakura de l'histoire du Japon. Il est le fondateur du clan Takaoka dans la province d'Izumo.

Patronyme 

 Juzo Takaoka (1921-2017), imprimeur japonais, spécialiste de la typographie occidentale ;
 Motofumi Takaoka, mangaka japonais spécialisé dans le hentai ;
 Saki Takaoka (née en 1972 à Fujisawa), de son vrai nom Sakiko Takaoka, actrice japonaise ; 
 Sōsuke Takaoka (né en 1982), acteur japonais ;
 Yohei Takaoka (né en 1996) footballeur japonais.

Clans 
 Clan Takaoka, clan japonais ;
 Domaine de Takaoka : domaine féodal japonais de l'époque d'Edo situé dans la province de Shimōsa, au nord de l'actuelle préfecture de Chiba.

Entreprises 
 Comic Takaoka était une librairie spécialisée dans la vente de manga et de comics à Tokyo.

Toponymes 

 District de Takaoka : district de la préfecture de Kōchi au Japon ;
 Takaoka : ville située dans la préfecture de Toyama, au Japon ;
 Gare de Takaoka : gare ferroviaire située à Takaoka ;
 Gare de Shin-Takaoka : gare ferroviaire située à Takaoka ;
 Tramway de Takaoka : réseau de tramways des villes de Takaoka et Imizu ;
 Takaoka : bourg de la préfecture de Miyazaki, sur l'île de Kyūshū, au Japon ;
 Takaoka : station du métro de Nagoya dans l'arrondissement de Higashi à Nagoya.